Il doppio del torneo di tennis Tashkent Open 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Vincenzo Santopadre e Vince Spadea che hanno battuto in finale Hicham Arazi e Eyal Ran 6-4, 6-7, 6-0.

Teste di serie

 Karsten Braasch /  Roger Smith (semifinali)
 Sander Groen /  Andrei Pavel (semifinali)

 Noam Behr /  Eyal Erlich (quarti di finale)
 Vincenzo Santopadre /  Vince Spadea (campioni)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tashkent Open 1997
ATP Tour 1997